Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1991 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1992, а 3-й и 4-й клубы — в Кубок КОНМЕБОЛ 1992.

Таблица

Матчи

Тур 1
Насьональ 2-0 Данубио
Пеньяроль 4-0 Сентраль Эспаньол
Дефенсор 3-2 Уондерерс

Тур 2
Сентраль Эспаньол 4-1 Данубио
Дефенсор 4-2 Насьональ
Пеньяроль 2-1 Уондерерс

Тур 3
Дефенсор 2-0 Сентраль Эспаньол
Данубио 1-0 Пеньяроль
Насьональ 3-0 Уондерерс

Тур 4
Дефенсор 0-0 Пеньяроль
Данубио 5-3 Уондерерс
Насьональ 0-0 Сентраль Эспаньол

Тур 5
Данубио 2-0 Дефенсор
Насьональ 0-0 Пеньяроль
Сентраль Эспаньол н/и Уондерерс

Матч за 2-е место
Насьональ 1-1 (5-4 ) Пеньяроль

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая